Mendeleeva kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Mendeleeva, 
 Mendeleeva (glaciär), 

Robotskapade Antarktisförgreningar